Permeabilität (lateinisch permeare ‚durchgehen‘, ‚passieren‘) steht für:

 magnetische Permeabilität, die Durchlässigkeit von Materie für magnetische Felder
 Permeabilität (Materie), die Durchlässigkeit von Materie für andere Atome, Moleküle oder Ionen
 Permeabilität (Geowissenschaften), die Durchlässigkeit von Fels oder Böden für Gase oder Flüssigkeiten in der Geotechnik
 Permeabilität (Psychologie), in der Psychologie die Empfänglichkeit für Impulse aus dem Unbewussten (siehe auch Gießen-Test)

Siehe auch:
 Durchlässigkeit, Permeation, Permittivität, Transparenz, Transmissivität
 Semipermeabel (halb-, teildurchlässig)